Д’Аркур () — французская фамилия.

 Д’Аркуры (Харкорты) — французский и британский дворянский род нормандского происхождения, разделившийся на две ветви во времена завоевания Англии Вильгельмом Завоевателем. Обе ветви рода существующие. Разные его представители в разное время носили практически все существующие в Западной Европе титулы (баронов, виконтов, графов, маркизов и герцогов (герцог д’Аркур)), часть относилась к нетитулованному дворянству. Об английских представителях рода см. Харкорт.

А 
 Альфонс Анри, граф д’Аркур (1648—1718) — французский аристократ, граф д’Аркур, член рода Гизов, младшей линии Лотарингского дома.
 Д’Аркур, Анн-Пьер (1701—1783) — французский военный и государственный деятель, граф де Лилльбон, 4-й герцог д’Аркур, пэр и маршал Франции, губернатор Нормандии, рыцарь орденов короля.
 Д’Аркур, Анн-Франсуа (1727—1797) — французский государственный деятель, маркиз де Бёврон, лейтенант-генерал армий короля в Нормандии, рыцарь орденов короля.
 Д’Аркур, Анри (1654—1718) — французский военный и государственный деятель, маркиз де Бёврон, 1-й герцог д’Аркур, пэр и маршал Франции, рыцарь орденов короля.
 Д’Аркур, Анри-Клод (1704—1769) — французский генерал, участник войн за Польское и Австрийское наследство.

Б

Ж 
 Жак II д’Аркур (ум. 1424) — барон де Монтгомери (1405—1424), сеньор де Нуаелль и де Велли.
 Жак II д’Аркур-Бёврон (1585—1622) — французский военный, участник войн с гугенотами.
 Жан II д’Аркур (ум. 1302) — французский военачальник, сеньор д’Аркур, барон д’Эльбёф, виконт де Шательро, маршал Франции и адмирал.
 Жан IV д’Аркур (ум. 1346) — 1-й граф д’Аркур, барон де Сен-Совер, виконт де Шательро, сеньор д’Эльбеф, де Брион, де Монтгомери, сеньор Л’Ильебон, де Мезьер и де Гравеншон.
 Жан V д’Аркур (1320—1356) — барон д’Аркур, 2-й граф д’Аркур, 1-й граф Омальский, виконт де Шательро, сеньор де Брион, д’Эльбеф, де Боннестабль, Л’Ильебон, де Монтгомери.
 Жан VI д’Аркур (1342—1389) — 3-й граф д’Аркур (1356—1389) и д’Омаль (1356—1389), виконт де Шательро и де Сен-Совер, сеньор де Брион, д’Эльбеф, д’Аркот, Л’Ильебон и де Ла-Соссэ.
 Жан VII д’Аркур (1369—1452) — 4-й граф д’Аркур (1389—1452) и 4-й д’Омаль (1389—1452), виконт де Шательро, сеньор де Мезьер, д’Эльбеф, Л’Ильебон и де Ла-Соссэ.
 Жан VIII д’Аркур (1396—1424) — титулярный 5-й граф д’Аркур и 5-й д’Омаль, граф де Мортен, виконт де Шательро, сеньор д’Эльбеф, де Ла-Соссэ, де Л’Ильебон, д’Аршот и де Мезьер.
 Жозеф де Лоррен, граф д’Аркур (1679—1739) — французский аристократ, граф д’Аркур, член рода Гизов, младшей линии Лотарингского дома.
 Жоффруа д’Аркур (ум. 1356) — виконт де Сен-Совер, французский военачальник.

Л 
 Луи I д’Аркур (ум. 1388) — французский военачальник, виконт де Шательро (1356—1388), сеньор д’Арскот.
 Д’Аркур, Луи (ум. 1719) — французский придворный и государственный деятель.
 Д’Аркур, Луи Абрахам (1694—1750) — французский религиозный деятель, 3-й герцог д’Аркур.
 Д’Аркур, Луи Франсуа (1677—1714) — французский генерал, участник войны за Испанское наследство.
 Д’Аркур, Луи Эммануэль (1844—1928) — французский государственный деятель.
 Д’Аркур, Луи-Анри (1692—1716) — французский офицер и чиновник.

М 
 Д’Аркур, Мари-Франсуа (1755—1839) — французский государственный деятель, маркиз, затем герцог де Бёврон, 6-й герцог д’Аркур, член Палаты пэров.

О 
 Д’Аркур, Оде (ум. 1661) — французский военный и государственный деятель.

П 
 Д’Аркур, Пьер (1550—1627) — французский военный и государственный деятель.

Ф 
 Франсуа II д’Аркур (1598—1658) — французский придворный и государственный деятель.
 Франсуа III д’Аркур (1627—1705) — французский государственный деятель, рыцарь орденов короля.
 Д’Аркур, Франсуа (1689—1750) — французский военачальник, 2-й герцог д’Аркур, пэр и маршал Франции, рыцарь орденов короля.
 Д’Аркур, Франсуа-Анри (1726—1802) — французский государственный деятель, пэр Франции, член Ассамблеи нотаблей, член Французской Академии, хранитель орифламмы, рыцарь орденов короля.

Ш 
 Д’Аркур, Шарль Франсуа Мари (1835—1895) — французский политический деятель.

Э